Südlibanon bezeichnet:
 Südlicher Libanon, das Gebiet südlich des Flusses Litani
 Gouvernement Süd-Libanon, eine Verwaltungseinheit im Libanon